Henrik Jensen er navnet på flere personer:
 Henrik Jensen (politiker) – dansk gårdejer og politiker, medlem af Folketinget (Henrik Hans Christian Jensen, 1805-1880)
 Henrik Jensen (forfatter) – dansk historiker, forfatter og lektor på Roskilde Universitet
 Henrik Jensen (fodboldspiller, født 1959) – dansk fodboldspiller og tidligere cheftræner for bl.a. Brøndby IF
 Henrik Jensen (fodboldspiller, født 1975) – dansk fodboldspiller fra Esbjerg fB
 Henrik Jensen (økonom) – dansk økonomiprofessor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet
 Henrik Jensen (fotograf) – bl.a. i filmen Far til fire - i stor stil
 Henrik "Imre" Jensen – dansk fodboldtræner for bl.a. Tårnby Boldklub
 Henrik Juul Jensen – dansk musiker og journalist
 Henrik Jensen (fodboldtræner) - dansk fodboldtræner i bl.a. FC Midtjylland